Олег Руденко:
 Руденко, Олег Владимирович (род. 1947) — советский и российский физик, академик РАН.
 Руденко, Олег Олегович (род. 1972) — российский биатлонист и легкоатлет.
 Руденко, Олег Степанович (род. 1933) — украинский советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 9-го созыва.
 Руденко, Олег (род. 1973) — латвийский футболист. Примечания